Павел Владимирович Захаров (9 марта 1994 года, Чита, Россия) — российский футболист, полузащитник.

Биография 

Воспитанник читинского футбола. Пять лет выступал за местный профессиональный клуб «Чита». В 2019 году переехал в Монголию, где он перешел в клуб «Хангарьд». По итогам сезона хавбек помог ему стать бронзовым призером чемпионата страны. В чемпионате Захаров провел за команду восемь матчей, в которых забил десять голов. В январе 2020 года перешел в другой монгольский коллектив «Улан-Батор Сити».

Достижения 
  Бронзовый призер Чемпионата Монголии (1): 2019.

Семья 
Брат игрока Анатолий Захаров (род. 1996) также является футболистом. Вместе с Павлом они вместе выступали за «Читу».

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты России
Игроки ФК «Чита»
Игроки ФК «Хангарьд»